Parlamentswahl in Israel 2019 steht für:

* Parlamentswahl in Israel April 2019
 Parlamentswahl in Israel September 2019